Euriale (Euryale, gr.  Euryálē, łac. Euryale) – w mitologii greckiej jedna z trzech gorgon.

Pochodzenie 
Gorgony były córkami Forkosa i Keto, bóstw morza. Były one 3, oprócz Euriale nosiły imiona Meduza i Steno.

 Drzewo genealogiczne Euryale

Postać 
Euriale była nieśmiertelna, podobnie jak jej siostra Steno. Natomiast ich młodsza siostra Meduza była śmiertelna. Wszystkie 3 siostry łączył straszliwy wygląd. Zamiast włosów głowy pokrywały im węże. W ustach miały przypominające dzicze kły. Cechowały się spiżowymi dłońmi, a dzięki złotym skrzydłom potrafiły latać. Budziły przez to strach i wstręt ludzi i bogów.

Gorgony obrały sobie za siedzibę wyspę położoną daleko na zachodzie, w pobliżu świata umarłych, ogrodu Hesperyd i ziem Geriona. Tam właśnie udał się heros Perseusz, który zamordował Meduzę, gdy wraz z Euriale i Steno spała. Euriale i Steno zbudziły się i próbowały dopaść napastnika. Miał on jednak na głowie hełm czyniący niewidzialnym, wobec czego nie mogły go dopaść.

Interpretacje 
Euhemerystyczną interpretację mitu o Gorgonach przekazuje Diodor, uznając siostry za szczep wojowniczek, przypominających Amazonki, zamieszkujące ziemie w pobliżu kraju Atlantów, którzy podburzyli Amazonki do wojny z Gorgonami. Te ostatnie przegrały starcie, ale udało się im jeszcze podnieść, nim doznały ostatecznej klęski z ręki Heraklesa.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Istoty w mitologii greckiej